Мёльгг — фамилия. Известные носители:
 Мёльгг, Мануэла — известная итальянская горнолыжница.
 Мёльгг, Манфред — итальянский горнолыжник, брат Мануэлы Мёльгг.